Canagua, l'un de ses composés ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Canaguá : chef-lieu de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 San Rafael de Canaguá : capitale de la paroisse civile de Páez de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 le río Canaguá : un cours d'eau de l'État de Barinas, affluent du río Apure et sous-affluent de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme